Burg Esbeck steht für:

 Burg Esbeck (Diemelsee), Landkreis Waldeck-Frankenberg, Hessen
 Burg Esbeck (Schöningen), Landkreis Helmstedt, Niedersachsen